Als Bohnenberger Maschine werden zwei völlig unterschiedliche Apparate bezeichnet:

 Eine Influenzmaschine, die Gottlieb Christoph Bohnenberger zur elektrostatischen Erzeugung hoher elektrischer Spannungen entwickelte.
 Eine frühe Form des Kreiselkompasses (Gyroskops), die von Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger entwickelt wurde.